Il doppio del torneo di tennis Torneo Godó 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Anders Järryd e Hans Simonsson che hanno battuto in finale Carlos Kirmayr e Cássio Motta 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Hans Gildemeister /  Andrés Gómez (secondo turno)
 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (semifinali)
 Anders Järryd /  Hans Simonsson (Campioni)
 Carlos Kirmayr /  Cássio Motta (finale)

 Assente
 Jose-Luis Damiani /  Diego Pérez (secondo turno)
 Assente
 Egan Adams /  Jim Gurfein (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1982